Wesenberg ist der Familienname von:
 Angelika Wesenberg (* 1950), deutsche Kunsthistorikerin
 Burkhardt Wesenberg (* 1940), deutscher Klassischer Archäologe
 Dirk Wesenberg alias Tex Rubinowitz (* 1961), deutscher Zeichner, Maler, Cartoonist, Reisejournalist und Schriftsteller
 Gerhard Wesenberg (1908–1957), deutscher Rechtshistoriker
 Kendall Wesenberg (* 1990), US-amerikanische Skeletonpilotin
 Rudolf Wesenberg (1910–1974), deutscher Kunsthistoriker

Wesenberg ist der Name folgender Orte:
 Wesenberg (Mecklenburg), eine Stadt im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Wesenberg (Holstein), eine Gemeinde im Kreis Stormarn, Schleswig-Holstein
 der deutsche Name der estnischen Stadt Rakvere

Wesenberg ist der Name folgender Berge:
 Großer Wesenberg (91 m, auch Großer Weesenberg), Ortsteil der Gemeinde Oberbarnim, Brandenburg
 Kleiner Wesenberg (88 m, auch Kleiner Weesenberg), Ortsteil der Gemeinde Oberbarnim, Brandenburg
 Wesenberg (Westfeld) (705,3 m), Berg im Rothaargebirge nördlich von Westfeld, Hochsauerlandkreis, NRW

Siehe auch
 Wesenberg-Lund
 Klein Wesenberg
 Wessenberg
 Wiesenberg